— архаичная канадзукай, то есть система записи японского языка в эпоху Нара. Её главной задачей было различение звуков, позже слившихся в один.

Слоги 
В старояпонском языке имелись следующие слоги:

Выделенные серым символы называются дзёдай токусю канадзукай.

Транскрипция 
Две группы гласных слились к IX веку. Это произошло ещё до изобретения каны, а фонетические отличия между группами остаются невыясненными. По этим причинам используется условная транскрипция.

Слоги, записывающиеся с индексом «1», известны как слоги типа , а с индексом 2 — как слоги типа  (это название двух первых небесных стволов, а также знаки, выполняющие функцию нумерации в китайском и японском языке).

Существуют разные способы записи этих рядов. Один из них требует помещения умляута над гласной: ï, ë, ö. Это обозначает и2, э2 и о2, а немаркированные и, э, о — это и1, э1, о1. Это не означает, что произношение связано с индексом. Эта система имеет несколько недостатков:
 она неявно указывает на произношение, чего быть не должно;
 она отрицает, что различие между фонемами 1 и 2 нечётко. Примером разных «о» могут служить /то/ в /тору/ и /кадитори/.

Другой способ записи — надстрочные знаки.

Значение 
Существует несколько объяснений различий в фонетике, хотя неясно, имелись ли конкретные правила произношения согласных, гласных или других элементов слов. Учёные не имеют на этот счёт общего мнения. Также см. старояпонский язык.

На основе сравнения с рюкюскими языками было высказано предположение, что рассматриваемые слоги имели в себе постепенно монофтонгизирующиеся дифтонги:

 uo → o1
 ua → o1
 ui → i2
 ɨi → i2
 ai → e2
 əi → e2
 ia → e1
 iə → e1
 iɨ → e1

Использование 
Любое слово может быть записано одним из знаков каны. Например, /ками1/ «над» и /ками2/ «божество». Хотя оба слова имеют звуки /m/ и /i/, ми1 не может заменять ми2 и наоборот. Это строгое разделение выполняется для всех знаков, подцвеченных серым.

Это явление находит место в морфологии глагола. Склонение четырёхчастное:

Склонение глагола /сак-/ «цвести»:

До открытия дзёдай токусю канадзукай считалось, что реалис и императив пользуются одной и той же формой, оканчивающейся на -э. Но после открытия стало ясно, что реалис использовал форму -э2, а императив — -э1.

Также дзёдай токусю канадзукай имел значительное влияние на этимологию. Считалось, что /ками/ «над» и /ками/ «бог» имеют общее происхождение, то есть «бог — это нечто сверху». Однако теперь мы знаем, что «верх» — это /ками1/, а «бог» — /ками2/. Таким образом, доказано отсутствие между ними родства.

Таблица перевода манъёганы

Развитие 

Разница между /мо1/ и /мо2/ утеряна в текстах, записанных позже Кодзики.

В более поздних текстах можно наблюдать смешение слогов типа A и B. К моменту наступления классического периода в истории японского языка все различия слогов типов A/B были стёрты. В начале эпохи Хэйан в текстах вроде Кого сю:и осталось только различение /ко1, го1/ и /ко2, го2/. После слияния слоги типов CV1 и CV2 превратились в CV.

См. также 
 , содержащий 807 страниц текст, в котором сохраняются некоторые исторические различия.
 Тодайдзи фудзюмонко, страниц: 9. В тексте различаются /ко2, ко2/.

Источники 

  ISBN 4-385-13237-2
 

Японская письменность
Исторические системы орфографии японского языка